То́мас Ри́чардс:
 Ричардс, Томас (1882—1935) — австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Ричардс, Томас (1910—1985) — британский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1948 года.